Inny świat – książka Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 Inny świat – serial telewizyjny USA (A Different World)
 Inny świat – opera mydlana USA (Another World)
 Inny Świat – polskie pismo anarchistyczne
 Inny świat (L'autre monde) – francuski film z 2010 roku w reżyserii Gilla Marchanda
 Inny świat – polski film dokumentalny z 2012 roku w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej

Zobacz też 
 Different World
 Another World